Афганистан принимал участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где его представляли 6 спортсменов в четырёх видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Афганистана нёс знаменитый тхэквондист Несар Ахмад Бахави, а на церемонии закрытия — бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне Рохулла Никпай.

На летних Олимпийских играх 2012 Афганистан повторил результат успешных предыдущих игр — было завоёвана одна бронзовая медаль. Медаль вновь завоевал Рохулла Никпай, занявший третье место в категории до 68 кг. В неофициальном медальном зачёте Афганистан занял 79-е место.

Медали

Состав и результаты

Бокс 

Мужчины

Дзюдо 

Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
Беговые виды

Женщины
Беговые виды

Тхэквондо 

Мужчины

Примечания

Ссылки 
 
 

Афганистан